Franz Joseph Emil Fischer (1877-1947), chimiste allemand
 Joschka Fischer (1948-), homme politique allemand 
 Josef Fischer (1855-1953), coureur cycliste allemand
 Josef Fischer (1874-1926), acteur suédois
 Joseph Fischer (1769-1822), peintre et graveur autrichien
 Joseph Fischer, (1858-1944), cartographe et pasteur allemand
 Joseph Anton Fischer (1814-1859), peintre allemand
 Joseph Emanuel Fischer von Erlach (1693-1742), architecte autrichien baroque